Skarphéðinsson est un patronyme islandais dérivé du prénom  et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (1909–1996), homme politique islandais ;
 Össur Skarphéðinsson (né en 1953), homme politique islandais.

Notes et références